

Codici 
 ENE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ende (Indonesia)

Altro 
 Ene – fiume del Perù 
 Est Nord-Est – nei Punti cardinali